Федотово — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия

Владимирская область 
 Федотово — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Федотово — деревня в Собинском районе.

Вологодская область 
 Федотово — деревня в Белозерском районе.
 Федотово — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Федотово — поселок в Федотовском сельском поселении Вологодского района.
 Федотово — деревня в Кирилловском районе.
 Федотово — деревня в Шекснинском районе.
 Федотово — деревня в Тотемском районе.

Ивановская область 
 Федотово — деревня в Пучежском районе.
 Федотово — деревня в Шуйском районе.

Калининградская область 
 Федотово — поселок в Правдинском районе.

Калужская область 
 Федотово — село в Боровском районе.

Карелия 
 Федотово — деревня в Медвежьегорском районе.

Костромская область 
 Федотово — деревня в Воскресенском сельском округе Центрального сельского поселения Буйского района.
 Федотово — упразднённая в 2009 году деревня в Пилятинском сельском округе Центрального сельского поселения Буйского района.
 Федотово — деревня в Макарьевском районе.
 Федотово — деревня в Сусанинском районе.
 Федотово — деревня в Чухломском районе.

Марий Эл 
 Федотово — деревня в Новоторъяльском районе.

Московская область 
 Федотово — деревня в Дмитровском районе.
 Федотово — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Федотово — деревня в Рузском районе.
 Федотово — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область 
 Федотово — деревня в Уренском районе.

Орловская область 
 Федотово — деревня в Кромском районе.

Пермский край 
 Федотово — деревня в Бёрезовском районе.
 Федотово — деревня в Пермском районе.
 Федотово — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Федотово — деревня в Новоржевском районе.
 Федотово — деревня в Порховском районе.

Татарстан 
 Федотово — село в Заинском районе.

Тверская область 
 Федотово — деревня в Весьегонском районе.
 Федотово — деревня в Ржевском районе.
 Федотово — деревня в Торопецком районе.

Ярославская область 
 Федотово — деревня в Большесельском районе.
 Федотово — деревня в Любимском районе.
 Федотово — деревня в Угличском районе.

Украина 
 Федотово — село в Роменском районе Сумской области.

Авиабаза 
 Федотово — база авиации Военно-морского флота России, расположенная в Вологодском районе Вологодской области.